Fly TS100 — бюджетний телефон компанії Fly, що підтримує 3 Сім-картки (стандартні великі Mini-SIM) і дві картки пам'яті microSDHC (до 32 ГБ кожна), після нього було випущено ще кілька подібних моделей. Постачається в двох кольорах — білий і чорний. Досить вдала і популярна модель серії TS — телефонів на 3 Сім. Після основної моделі були випущені новіші моделі Fly TS105, Fly TS107, Fly TS110, Fly TS112 і Fly TS113. Сучасна (станом на 2018) модель Fly TS113 має дещо гірші характеристики — корпус суцільний пластик (був мідний із металевим покриттям), батарея лише 1000 (замість 1600 мАч), сімки лише дві великого формату Mini-SIM (третя — Micro-SIM), підтримка лише однієї карти пам'яті до 16 ГБ (було 32), камера лише 0.3 Мп (1.3). Разом з тим екран трохи збільшився — 2.8" проти 2.4".

Характеристики

Корпус 
Мідний, покритий металевим напиленням. Задня кришка алюмінієва. Клавіші пластикові.

Клавіатура 
Стандартна клавіатура для літер і цифр. Для сімок використовуються 3 окремі клавіші (підписані зеленим кольором відповідно 1, 2 та 3 для кожної сімки).

Екран 
2.4 дюйма. Роздільність 320 на 240 пікселів. На сонці екран погано читається навіть на максимальних налаштуваннях яскравості. Екран споживає досить багато електроенергії, тому під час перегляду відео або використання інтернету заряду вистачає близько пів години. Також за розрядженого акумулятора відео та аудіоплеєр не запускаються (програмна реалізація).

Камера 
Телефон має камеру 1.3 Мп. Тому фотографії виходять досить посередні навіть за гарного освітлення. Можна робити фото із такими роздільностями: 1280х1024, 640х480, 320х240 і 240х320. Відео значно гіршої якості: 320х240, 176х144, 160х128 і 128х96.

Акумулятор та час роботи 
Знімний літій-іонний акумулятор має місткість 1600 мАч, чого вистачає на 5 діб роботи телефону. Це найбільший акумулятор із всієї серії. Якщо вийняти всі сім-карти, то телефон може пропрацювати до місяця. Разом з тим перегляд відео або навігація інтернетом (лише GPRS Class 12 та WAP) досить швидко садить акумулятор (близько пів години), новіші моделі, хоч мають слабші батареї, але через використання швидших і економніших процесорів мають кращі показники часу перегляду фільмів, прослуховування музики та користання інтернетом.

Див. також 
 Fly TS113

Примітки 

Стільникові телефони Fly